Place de l'Émir-Abdelkader est une place du centre-ville d'Alger ;
 Place de l'Émir-Abdelkader est une place du  de Paris.
 Place de l'Émir-Abdelkader est une place du 7e arrondissement de Lyon, au croisement de la grande rue de la Guillotière et des avenues Jean Jaurès et Félix Faure.